Нуйкин:

 Нуйкин, Андрей Александрович (1931—2017) — советский и российский писатель, литературный критик, общественный деятель.
 Нуйкин, Виталий Алексеевич (1939—1998) — советский разведчик-нелегал.

 Нуйкина, Елена Николаевна (род. 1967) — советская и российская футболистка и футбольный арбитр.
 Нуйкина, Людмила Ивановна (род. 1936) — советская и российская разведчица-нелегал.